The Return of Peter Grimm – film del 1926 diretto da Victor Schertzinger
The Return of Peter Grimm – film del 1935 diretto da George Nichols Jr., Victor Schertzinger